Der Genoa Open Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. September 2008 in Genua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 165 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Genua
Centro Sportivo Valletta Cambiaso